Aphyonidae är en familj av fiskar. Aphyonidae ingår i ordningen ormfiskartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Aphyonidae 23 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ormfiskartade fiskar
Aphyonidae